Mikró kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Platý (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Nomós Dodekanísou, 
 Mikronísi (ö i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar